Брителу:

 Брителу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Брителу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.